Macuco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buerarema (ort), Bahia, 
 Macuco (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar